Аббе — многозначное слово:

Фамилия 
 Аббе, Луи Жан Николя (1764—1834) — французский генерал.
 Аббе, Эрнст (1840—1905) — немецкий физик-оптик.
 Эббе, Кливленд, в начале XX века применялось Аббе Кливленд — американский метеоролог, астроном.

Топоним 
 Аббе — озеро на реке Аваш, расположенное на границе Эфиопии и Джибути
 Аббе — ударный кратер в южной части обратной стороны Луны.

Другое 
Аббе — часть конструкции микроскопа

См. также 
 Аббе-Дешам — футбольный стадион в Осере.

Примечания